

Aziende 
Halifax – banca del Regno Unito
Halifax – distributore di videogiochi

Geografia 
 Canada
Halifax –  capitale della Nuova Scozia
 Regno Unito
Halifax – città del West Yorkshire
 Stati Uniti d'America
Halifax – capoluogo della contea di Halifax, Carolina del Nord
Halifax – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
Halifax – borough della contea di Dauphin, Pennsylvania 
Halifax – township della contea di Dauphin, Pennsylvania
Halifax – città della contea di Windham, Vermont
Halifax – capoluogo della contea di Halifax, Virginia

Musica 
Halifax – gruppo musicale statunitense

Sport 
Halifax RLFC – club inglese di rugby a 13
Halifax Town A.F.C. – club inglese di calcio

Televisione 
Halifax, serie televisiva australiana

Altro 
Conte di Halifax – titolo onorifico istituito dalla Corona Britannica
Handley Page Halifax – bombardiere britannico della Seconda guerra mondiale